Бито () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бито, Ласло (1934—2021) — венгерский врач и писатель.
 Бито, Сендлей (род. 1983) — нидерландский футболист, нападающий.